Reeman ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas Reeman (1924–2017), britischer Schriftsteller
 John Reeman (* 1946), britischer Flötist und Komponist
 Jops Reeman (1886–1959), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Remann
 Rehman
 Rehmann
 Riemann